8635 Юріосіпов (8635 Yuriosipov) — астероїд головного поясу, відкритий 13 серпня 1985 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,481.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (8601-8700)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1985
Головний пояс астероїдів